Чу́дов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Чудов, Лев Алексеевич (1922—2008) — советский и российский учёный в области прикладной математики.
 Чудов, Максим Александрович (род. 1982) — российский биатлонист.
 Чудов, Михаил Семёнович (1893—1937) — российский революционер; советский партийный и государственный деятель.
 Чудов, Юрий Николаевич (род. 1924) — советский художник-график.

Чудова 
 Чудова, Вера Сергеевна (1908—1977) — советская шахматистка; международный арбитр (1951).

См. также 
 Чудов монастырь
 Чудин
 Чудинов